Océanis peut être :
 Océanis, une gamme de voiliers du constructeur Bénéteau
 Océanis, une place et un centre commercial de Saint-Nazaire
 Un complexe culturel de Ploemeur
 Un salon annuel axé sur la mer, la santé et la nutrition de Royan